Castelli (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Castelli (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Castelli (TE), gemeente in Teramo, Italië
Villa Castelli, gemeente in Brindisi in de Italiaanse provincie Brindisi 
Villa Castelli (La Rioja), een plaats in de Argentijnse provincie La Rioja 
Castelli Wielerkledingmerk uit Italië (http://www.castelli-cycling.com)
Wet van Castelli